Siedmiobój kobiet – jedna z konkurencji rozegranych podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy na Stadionie Olimpijskim w Amsterdamie. Wyniki rywalizacji wieloboistów zaliczane były do cyklu IAAF Combined Events Challenge w sezonie 2016.

Terminarz

Rekordy 
Tabela prezentuje rekord świata, rekord Europy oraz najlepsze osiągnięcie na Starym Kontynencie, przed rozpoczęciem mistrzostw.

Wyniki

Bieg na 100 metrów przez płotki 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego.

Skok wzwyż 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego.

Pchnięcie kulą 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego.

Bieg na 200 metrów 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego.

Skok w dal 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego.

Rzut oszczepem 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego.

Bieg na 800 metrów 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego.

Klasyfikacja końcowa 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego.

Przypisy 

Siedmiobój kobiet